Светла́на Ви́кторовна Баба́нина (4 февраля 1943, Тамбов) — советская пловчиха, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта.

Карьера 
На Олимпиаде в Токио Светлана выиграла бронзовую медаль в плавании на 200 метров брассом, уступив американке Клаудии Колб и своей соотечественнице Галине Прозуменщиковой. В комбинированной эстафете 4×100 метров Бабанина вместе с Татьяной Савельевой, Татьяной Девятовой и Натальей Устиновой завоевала свою вторую бронзу на Играх. На следующих Играх Светлана в плавании на 100 и 200 метров брассом стала 7-й и 6-й соответственно.

Чемпионка и бронзовый призёр Универсиады 1965 года.

Примечания

Ссылки 
 

Пловцы СССР
Пловцы на летних Олимпийских играх 1964 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1968 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Чемпионы СССР по плаванию
Заслуженные мастера спорта СССР
Спортсмены Тамбова